Quand le serpent avait mille pattes et autres histoires farabuleuses est un recueil de treize contes de Littérature d'enfance et de jeunesse écrits par Henriette Bichonnier, illustrés par Pierre Elie Ferrier, dit Pef, publié en 2004 aux éditions De la Martinière jeunesse.

Le principe 

Réponses fantaisistes aux questions pourquoi :
 les tortues ont une carapace
 le rhinocéros a une corne sur le nez
 le serpent n'a pas de pattes
 les oiseaux ont des plumes
 les hérissons des piquants
etc

Introduction 

Il y a de cela très longtemps, les animaux se réunissaient chaque soir pour se raconter des histoires. Ils parlaient des sorcières qui transforment les princes en crapauds, des fées qui transforment les cygnes en princesses, des magiciens qui transforment les monstres en moucherons. Leurs contes étaient tous plus étonnants les uns que les autres, les animaux ne s'en fatiguaient pas.
« Mais un jour le singe interrompit la fête. Il arriva en brandissant un livre.
 Moi dit-il, j'ai des histoires encore plus étonnantes à raconter.
 Ah bon ? dirent les animaux. Des histoires de quoi ?
 D'animaux, répondit le singe.
 Inutile, nous les connaissons. Nous sommes des animaux.

Et ils tournèrent le dos au singe pour reprendre leurs histoires de sorcières, de fées et de magiciens. mais le singe insista.
 Vous les connaissez ? Alors, dites moi pourquoi la girafe a un long cou, pourquoi les poules pondent des œufs, pourquoi les grenouilles sautent, pourquoi les vaches ont des cornes ?

Les animaux réfléchirent. Il y avait justement parmi eux des girafes, des poules, des grenouilles, des vaches. Mais personne n'avait de réponse à ces questions.
 Je m'en doutais ! s'écria le singe. Vous ne savez rien !

Le singe frappa trois fois sur son livre et aussitôt, des histoires d'animaux en sortirent. Elles étaient tellement étonnantes que les animaux abandonnèrent aussitôt les sorcières, les fées, et les magiciens. Chacun apprit pourquoi il avait des cornes, une bosse, des piquants, des grosses ou des petites papattes. Tous devinrent très savants, très intelligents et très coquets. Voici leurs secrets. »

Notes et références

Annexes

Exploitation pédagogique 

 Le bec
 Les plumes
 Les œufs
 Les cornes
 La vache
 La girafe
 La tortue
Et tous les animaux cités dans chaque conte

Articles connexes 
 Conte étiologique
 Littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Lien externe 

Le serpent avait mille pattescrdp

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse